Bopha ist Familienname:
 Yorm Bopha (* 1983), kambodschanische Landrechtsaktivistin
Weiteres:
 Taifun Bopha im Pazifik (2012)
Siehe auch:
 BofA